Pistolet dowolny z 50 m był jedną z trzech konkurencji strzeleckich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936. Zawody odbyły się w dniach 6–7 sierpnia 1936 roku. Uczestniczyło w nich 43 zawodników z 19 państw.

Zawodnicy strzelali do tarczy o średnicy 0,5 m. Oddawano 10 strzałów w 6 seriach, maksymalna liczba punktów do zdobycia – 600.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936